Tudor Pro Cycling Team er et cykelhold fra Zofingen i Schweiz, som siden 2023 har kørt som et UCI ProTeam. Holdet blev etableret med start fra 1. januar 2019 under navnet Swiss Racing Academy.

I slutningen af april 2022 offentliggjorde den tidligere cykelrytter Fabian Cancellara, at han med øjeblikkelig virkning havde overtaget ejerskabet af holdet. Den nye navnesponsor blev den Rolex-ejede urvirksomhed Tudor Watches. Fra 2023-sæsonen fik holdet licens som et UCI ProTeam, hvor det før kørte i den europæiske UCI kontinental-klasse. Tudor Pro Cycling Teams udviklingshold er kontinentalholdet .

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Tudor Pro Cycling på ProCyclingStats
 
 
 

Cykelhold fra Schweiz
Etableret i 2019